Le tournoi de tennis de Bakou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du  au .

Margarita Gasparyan remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Maria Țig, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margarita Gasparyan et Alexandra Panova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bakou
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Bakou
Sport en Azerbaïdjan en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015